Nigg kan syfta på:

Personer 
 Serge Nigg (1924–2008), en fransk kompositör

Geografi

Antarktis 

 Nigg Rock – en ö

Storbritannien 

 Nigg, Aberdeen – ett område i Aberdeen, Skottland, söder om Floden Dee.
 Nigg, Highland – en by i Easter Ross, Highland; på Nigg Bay, i Cromarty Firth

Se även
 Nigg Bay – flera

Se även 
 Nigger – en rasistisk term.